Улица Нахимсона — название улиц в различных городах России.

 Улица Нахимсона — улица в Иванове.
 Улица Нахимсона — улица в Павловске (Санкт-Петербург).
 Улица Нахимсона — улица в Смоленске.
 Улица Нахимсона — улица в Ярославле.